Толедо () — город на юге Уругвая, на территории департамента Канелонес. Является северным пригородом Монтевидео.

География 
Город находится в юго-западной части департамента, на левом берегу реки Карраско, на высоте 68 метров над уровнем моря.
Толедо расположен на расстоянии приблизительно 28 километров к юго-востоку от города Канелонес, административного центра департамента и на расстоянии 8 километров к северу от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Толедо был основан 17 ноября 1889 года. Получил статус сельского населённого пункта (Pueblo) 28 мая 1928 года. Получил статус города (Ciudad) 24 октября 1995 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 4 397 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая